To jest lista zabytków w miejscowości Siġġiewi na Malcie, które są umieszczone na liście National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands.

Lista

Przypisy 

Siġġiewi
Zabytki Malty